El círculo de Krisky es una antología de relatos de Miguel Puente Molins editada en junio de 2011, por Grupo AJEC .

El volumen está compuesto por los cuentos Los siete cuervos, Una duda razonable, Psicosomático, EL hombre sin nombre, Sombra, El extraño caso de Elías Fosco, La cabeza de Dick y El círculo de Krisky.

Texto de contraportada: Hay quien dice que la vida es un círculo. Todo se repite. Nada tiene fin. Hay quien dice que el universo sigue un proceso eterno y circular de destrucción y construcción continuas. Hay, incluso, quien afirma que todo, absolutamente todo lo que uno pueda imaginar, ha existido alguna vez, en alguna parte.
Así pues la lucha milenaria entre los Tuatha De Danann y los Fomoré, deidades carentes de alma; el hombre sin nombre que busca desesperadamente al brujo que lo maldijo; Elías Fosco, esquizofrénico por culpa de una leyenda; o la mismísima Krisky, propagándose a través de la red de redes como un virus letal, no son meras invenciones meta literarias.
Existen. En alguna parte. Puede que a millones de años luz. Puede que en el edificio de enfrente.
Puede que debajo de tu cama.

Enlaces externos 
 Página de Grupo AJEC.
 Crítica en Reseña.org .

Referencias 

Libros de cuentos de 2011